Forum Nordicum – organizacja powstała w 1980 z inicjatywy trzech dziennikarzy: Bruno Moravetza i Wernera Kirchhofera z Niemiec oraz Willego Ahstla z Austrii. Zrzesza ona dziennikarzy prasy, radia, telewizji, mediów elektronicznych i fotoreporterów specjalizujących się w narciarstwie klasycznym i biathlonie, którzy od 1996 przyznają tytuł ”Król Nart” dla narciarzy klasycznych, od 2001 tytuł ”Biathlonista Roku” dla biathlonistów oraz od 2016 tytuł ”Debiutant Roku”. Ponadto od 1999 wręczana jest również nagroda "Werner Kirchhofer Preis" samym dziennikarzom za szczególne propagowanie narciarstwa i biathlonu. Ponadto od momentu powstania organizacji corocznie w październiku odbywają się w różnych miejscowościach, które są areną najważniejszych narciarskich zawodów konferencje dziennikarzy zrzeszonych w forum.

Wyróżnienia przyznawane przez Forum Nordicum

Miejsca spotkań dziennikarzy zrzeszonych w Forum Nordicum

Zobacz też 
 Medal Holmenkollen
 Nagroda Egebergs Ærespris

Uwagi

Przypisy 

Narciarstwo klasyczne
Biathlon